«Вперёд» (, «Сиумут») — социал-демократическая политическая партия в Гренландии, поддерживающая широкую автономию острова.

Партия сформировалась в 1971 из политиков, поддерживающих получение Гренландией автономии, в числе которых были Йонатан Мотсфельдт и Ларс-Эмиль Йохансен, и была официально учреждена 29 июля 1977. Официальной целью партии было объявлено получение Гренландией самоуправления и права на участие в распределении природных ресурсов.

После образования гренландского парламента в 1979 Сиумут стала крупнейшей партией, получив 13 из 21 места и сформировав однопартийное правительство, а начиная с 1982 руководила островом под началом Мотсфельдта и Йохансена в коалиции попеременно с лево-националистическим «Народным сообществом» и консервативным «Чувством сообщества». За время своего правления «Сиумут» добилась выхода Гренландии из ЕЭС и объявила Гренландию (в 1984) безъядерной зоной.

В 2002 партию возглавил Ханс Эноксен. В это время она пережила частый распад коалиционных правительств и конфликт с «Народным сообществом» по вопросу рыболовных квот, в результате чего последняя партия покинула трёхпартийную коалицию, сформированную в 2005.

На парламентских выборах 2009 года «Сиумут» получила только 26,5 % голосов и 9 мест из 31, уступив первенство сформировавшему новое правительство «Народному сообществу», и, таким образом, впервые в истории перешла в оппозицию, однако выборы 2013 года вернули ей звание правящей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политические партии Гренландии
Социал-демократические партии
Социалистический интернационал